Axtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Axtmann (* 1979), deutscher Kirchenmusiker und Redakteur
 Siegfried Axtmann (* 1959), deutscher Unternehmer